Павел Юй Бинь (), (13 апреля 1901 — 16 августа 1978) — китайский кардинал. Титулярный епископ Созуса ди Палестины и апостольский викарий Нанкина с 17 июля 1936 по 11 апреля 1946. Архиепископ Нанкина с 11 апреля 1946 по 16 августа 1978. Кардинал-священник с титулом церкви Джезу-Дивин-Лавораторе с 28 апреля 1969.

Примечания

Ссылки 
 Paul Cardinal Yü Pin † на сайте catholic-hierarchy.org 
 YÜ PIN, Paul на сайте The Cardinals of the Holy Roman Churchю Biographical Dictionary (1903—2011) 

Кардиналы Китая
Кардиналы Павла VI
Почётные доктора Университета Лаваля
Выпускники Университета Перуджи
Выпускники Папского Урбанианского университета